Mihail Presnjakov, ruski hokejist, * 16. april 1956, Rusija.

Presnjakov je bil dolgoletni hokejist kluba Torpedo Gorki v sovjetski ligi oziroma Torpedo Nižni Novgorod, kot se klubi imenuje od sezone 1991/1992. Zanj je igral vseskozi med sezonama 1978/1979 in 1992/1993, z izjemo sezone 1990/1991, ko je igral za Olimpijo Hertz v jugoslovanski ligi, kjer je na triintridesetih tekmah dosegel pet golov in devet podaj. Za klub Torpedo je v trinajstih sezonah odigral 446 ligaških tekem, na katerih je dosegel petintrideset golov in šestinsedemdeset podaj.

Pregled kariere
Glava za
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 6
| 13
| 19
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 44
| 3
| 9
| 12
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 6
| 5
| 11
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 56
| 5
| 9
| 14
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 43
| 4
| 5
| 9
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 50
| 2
| 7
| 9
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 22
| 2
| 6
| 8
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 1
| 8
| 9
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 21
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 24
| 2
| 3
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 38
| 2
| 2
| 4
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
| 33
| 5
| 9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni Novgorod
| Ruska liga
| 91/92
|
| 33
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni Novgorod
| Ruska liga
| 92/93
|
| 31
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |479
| bgcolor="#7FFF00" |40
| bgcolor="#7FFF00" |85
| bgcolor="#7FFF00" |125
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |324
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |0
|}

Glej tudi
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Hokejisti Torpedo Gorki
Hokejisti HK Olimpija